Чемпіонат Австрії 1995—1996 () — 85-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій тридцятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/12 червня 1996

|}

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1996
Австрія
Австрія
1995 в австрійському спорті
1996 в австрійському спорті